SLC17A6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 582 амінокислот, а молекулярна маса — 64 392.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт натрію, симпортний транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном натрію. 
Локалізований у мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, синапсах, .

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки